Mauves-sur-Loire (en gal·ló Mauv) és un municipi francès, situat a la regió de país del Loira, al departament de Loira Atlàntic, que històricament ha format part de la Bretanya. L'any 2006 tenia 2.860 habitants. Limita amb els municipis de Saint-Mars-du-Désert, Le Cellier, La Chapelle-Basse-Mer, Thouaré-sur-Loire i Carquefou.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Nantes